Павел Максимович Ковтун (1913—1980) — лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Павел Ковтун родился 18 (по новому стилю — 31) марта 1913 года в селе Мирополье (ныне — Краснопольский район Сумской области Украины). После окончания пяти классов школы и двух курсов сельскохозяйственной школы работал в колхозе. В ноябре 1932 года Ковтун был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1933 году он окончил полковую школу. В июле 1935 года Ковтун был уволен в долгосрочный отпуск, служил в военизированной охране исправительно-трудового лагеря в Архангельской области. В сентябре 1939 года Ковтун окончил 2-е Ленинградское артиллерийское училище. Участвовал в советско-финской войне, был тяжело ранен. 

В сентябре 1940 года Ковтун был уволен в запас. В 1940–42 проживал в Чувашской АССР, где работал в женской исправительной колонии в городе Козловка. В сентябре 1942 года он повторно был призван в армию. С октября того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года красноармеец Павел Ковтун командовал взводом управления 7-й батареи 686-го артиллерийского полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 28 сентября 1943 года Ковтун, находясь в составе передовой группы, переправился через Днепр в районе хутора Змеи Репкинского района Черниговской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. Группа Ковтуна отразила восемь немецких контратак.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования по форсированию реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Павел Ковтун был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 2949.

За последующие полгода два раза был тяжело ранен. В мае 1945 года Ковтун окончил курсы командиров артиллерийских батарей, после чего служил на Дальнем Востоке. Участвовал в советско-японской войне, был тяжело ранен и контужен. Всего же за время своего участия в боях он пять раз был ранен и три раза контужен. 

Был также награждён рядом медалей.

В мае 1946 года в звании лейтенанта Ковтун был уволен в запас. Проживал в Ташкенте, работал на местной обувной фабрике. 

Умер 29 марта 1980 года, похоронен на аллее Героев Воинского кладбища Ташкента.

Примечания

Литература 
 
 В путешествие по Сумщине. — Харьков, 1979.
 Герои Советского Союза — узбекистанцы. Ташкент, 1984.
 Гриченко И. Т., Головин Н. М. Подвиг. — Харьков: Прапор, 1983.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники битвы за Днепр
Участники советско-японской войны (СССР)
Похороненные на Военном кладбище (Ташкент)